El término Oktiabrski  puede referirse a:

Oktiabrski (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Oktiabrski (Aleisk, Altái), localidad del raión de Aleisk del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Kamen, Altái), localidad del raión de Kamen del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Kulundá, Altái), localidad del raión de Kulundá del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Kytmanovo, Altái), localidad del raión de Kytmanovo del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Suetka, Altái), localidad del raión de Suetka del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Tróitskoye, Altái), localidad del raión de Troitskoye del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Zmeinogorsk, Altái), localidad del raión de Zmeinogorsk del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Zonálnoye, Altái), localidad del raión de Zonálnoye del krai de Altái, en Rusia.
Oktiabrski (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Oktiabrski (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Oktiabrski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiabrski (Duban, Bashkortostán), localidad del raión de Duban de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiabrski (Iglino, Bashkortostán), localidad del raión de Iglino de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiabrski (Karaidel, Bashkortostán), localidad del raión de Karaidel de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiabrski (Ufá, Bashkortostán), localidad del raión de Ufá de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oktiabrski (Belgorod), localidad del raión de Bélgorod del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Oktiabrski (Gubkin, Belgorod), localidad del raión de Gubkin del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Oktiabrski (Bézhitsa, Briansk), localidad del raión de Bézhitsa del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiabrski (Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiabrski (Kletniá, Briansk), localidad del raión de Kletniá del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiabrski (Novozybkov, Briansk), localidad del raión de Novozybkov del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiabrski (Pochen, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiabrski (Unecha, Briansk), localidad del raión de Unecha del óblast de Briansk, en Rusia.
Oktiabrski (Buratia), localidad de la república de Buratia, en Rusia.
Oktiabrski (Bredy, Cheliábinsk), localidad del raión de Bredy del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kizílskoye, Cheliábinsk), localidad del raión de Kizílskoye del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kopeisk, Cheliábinsk), localidad del ókrug urbano de Kopeisk del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Krasnoarmeiski, Cheliábinsk), localidad del raión Krasnoarmeiski del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kusá, Cheliábinsk), localidad del raión de Kusá del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Mias, Cheliábinsk), localidad del ókrug urbano de Mias del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Úiskoye, Cheliábinsk), localidad del raión de Úiskoye del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Oktiabrski (Chitá), localidad del óblast de Chitá, en Rusia.
Oktiabrski (óblast autónomo Hebreo), localidad del óblast autónomo Hebreo, en Rusia.
Oktiabrski (Chunski, Irkutsk), localidad del raión de Chunski del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Oktiabrski (Usolie, Irkutsk), localidad del raión de Usolie del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kíneshma, Ivánovo), localidad del raión de Kíneshma del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Oktiabrski (Komsomolsk, Ivánovo), localidad del raión de Komsomolsk del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Oktiabrski (Zavolsk, Ivánovo), localidad del raión de Ivánovo del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Oktiabrski (Komsomolsk, Jabárovsk), localidad del raión de Komsomolsk del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Oktiabrski (ímeni Poliny Osipenko, Jabárovsk), localidad del raión ímeni Polini Osipensko del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Vánino, Jabárovsk), localidad del raión de Vánino del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Priyutnoye, Kalmukia), localidad del raión de Priyutnoye de la república de Kalmukia, en Rusia.
Oktiabrski (Yusta, Kalmukia), localidad del raión de Yusta de la república de Kalmukia, en Rusia.
Oktiabrski (Yashaltá, Kalmukia), localidad del raión de Yashaltá de la república de Kalmukia, en Rusia.
Oktiabrski (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Oktiabrski (Kamchatka), localidad del krai de Kamchatka, en Rusia.
Oktiabrski (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Oktiabrski (Belovo, Kémerovo), localidad del raión de Belovo del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Oktiabrski (Prokopevsk, Kémerovo), localidad del raión de Prokópevsk del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Oktiabrski (Promyshlennaya, Kémerovo), localidad del raión de Promyshlennaya del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Oktiabrski (Tonkí, Kémerovo), localidad del raión de Tonkí del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Oktiabrski (Tiazhinski, Kémerovo), localidad del raión de Tiazhinski del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Oktiabrski (Yáshkino, Kémerovo), localidad del raión de Yáshkino del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Oktiabrski (Zúyevka, Kírov), localidad del raión de Zúyevka del óblast de Kírov, en Rusia.
Oktiabrski (Murashi, Kírov), localidad del raión de Murashi del óblast de Kírov, en Rusia.
Oktiabrski (Slobodskói, Kírov), localidad del raión de Slobodskói del óblast de Kírov, en Rusia.
Oktiabrski (Sovetsk, Kírov), localidad del raión de Sovetsk del óblast de Kírov, en Rusia.
Oktiabrski (Falionki, Kírov), localidad del raión de Falionki del óblast de Kírov, en Rusia.
Oktiabrski (Komi), localidad de la república Komi, en Rusia.
Oktiabrski (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
Oktiabrski (Goriachi Kliuch, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Goriachi Kliuch del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Ciudad de Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Leningrádskaya, Krasnodar), localidad del raión de Leningrádskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Temriuk, Krasnodar), localidad del raión de Temriuk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Vyselki, Krasnodar), localidad del raión de Vyselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oktiabrski (Boguchani, Krasnoyarsk), localidad del raión de Boguchani del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Oktiabrski (Ídrinskoye, Krasnoyarsk), localidad del raión de Ídrinskoye del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Oktiabrski (Ilanski, Krasnoyarsk), localidad del raión de Ilanski del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Oktiabrski (Dmítriyev, Kursk), localidad del raión de Dmítriyevsk del óblast de Kursk, en Rusia.
Oktiabrski (Lgov, Kursk), localidad del raión de Lgov del óblast de Kursk, en Rusia.
Oktiabrski (Gornomariski, Mari-El), localidad del raión Gornomariski de la república de Mari-El, en Rusia.
Oktiabrski (Morki, Mari-El), localidad del raión de Morki de la república de Mari-El, en Rusia.
Oktiabrski (Ardátov, Mordovia), localidad del raión de Ardátov de la república de Mordovia, en Rusia.
Oktiabrski (Insar, Mordovia), localidad del raión de Insar de la república de Mordovia, en Rusia.
Oktiabrski (Ichalki, Mordovia), localidad del raión de Ichalki de la república de Mordovia, en Rusia.
Oktiabrski (Istra, Moscú), localidad del raión de Istra del óblast de Moscú, en Rusia.
Oktiabrski (Liúbertsy, Moscú), localidad del raión de Liúbertsy del óblast de Moscú, en Rusia.
Oktiabrski (Stúpino, Moscú), localidad del raión de Stúpino del óblast de Moscú, en Rusia.
Oktiabrski (Múrmansk), localidad del óblast de Múrmansk, en Rusia.
Oktiabrski (Bor, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bor del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Oktiabrski (Koverninó, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Koverninó del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Oktiabrski (Iskitim, Novosibirsk), localidad del raión de Iskitim del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Oktiabrski (Krasnoziórskoye, Novosibirsk), localidad del raión de Krasnoziórskoye del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Oktiabrski (Moshkovo, Novosibirsk), localidad del raión de Moshkovo del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Oktiabrski (Ust-Tarka, Novosibirsk), localidad del raión de Ust-Tarka del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Oktiabrski (Omsk), localidad del raión de Omsk del óblast de Omsk, en Rusia.
Oktiabrski (Tiukalinsk, Omsk), localidad del raión de Tiiukalinsk del óblast de Omsk, en Rusia.
Oktiabrski (Buguruslán, Oremburgo), localidad del raión de Buguruslán del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Oktiabrski (Kvárkeno, Oremburgo), localidad del raión de Kvárkeno del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Oktiabrski (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Oktiabrski (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Oktiabrski (Aksái, Rostov), localidad del raión de Aksái del óblast de Rostov, en Rusia.
Oktiabrski (Krasni Sulin, Rostov), localidad del raión de Krasni Sulin del óblast de Rostov, en Rusia.
Oktiabrski (Mílerovo, Rostov), localidad del raión de Mílerovo del óblast de Rostov, en Rusia.
Oktiabrski (Ródinovo-Nesbetaiskaya, Rostov), localidad del raión de Rodinovo-Nesbetaiskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Oktiabrski (Verjnedonskói, Rostov), localidad del raión Verjnedonskói del óblast de Rostov, en Rusia.
Oktiabrski (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Oktiabrski (Sajá), localidad de la república de Sajá, en Rusia.
Oktiabrski (Pojvístnevo, Samara), localidad del raión de Pojvístnevo del óblast de Samara, en Rusia.
Oktiabrski (Kinel, Samara), localidad del raión de Kinel del óblast de Samara, en Rusia.
Oktiabrski (Arkadak, Sarátov), localidad del raión de Arkadak del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Balashov, Sarátov), localidad del raión de Balashov del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Dergachi, Sarátov), localidad del raión de Dergachi del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Krasnopartizanski, Sarátov), localidad del raión Krasnoparizanski del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Lysye Gory, Sarátov), localidad del raión de Balashov del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Pereliub, Sarátov), localidad del raión de Pereliub del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Yershov, Sarátov), localidad del raión de Yershov del óblast de Sarátov, en Rusia.
Oktiabrski (Beriózovski, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Beriózovski del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kámensk-Uralski, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Kámensk-Uralski del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Kamyshlov, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Kamyshlov del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Krasnouralsk, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Krasnouralsk del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Nizhne Sergí, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Nizhne Sergí del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Sysets, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Sysets del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Tálitsa, Sverdlovsk), localidad del ókrug urbano de Tálitsa del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Oktiabrski (Verjni Uslón, Tartaristán), localidad del raión de Verjni Uslón de la república de Tartaristán, en Rusia.
Oktiabrski (Yutaza, Tartaristán), localidad del raión de Yutaza de la república de Tartaristán, en Rusia.
Oktiabrski (Zhelenodolsk, Tartaristán), localidad del raión de Zhelenodolsk de la república de Tartaristán, en Rusia.
Oktiabrski (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Oktiabrski (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Oktiabrski (Arsénevo, Tula), localidad raión de Arsénevo del óblast de Tula, en Rusia.
Oktiabrski (Kiréyevsk, Tula), localidad del raión de Kiréyevsk del óblast de Tula, en Rusia.
Oktiabrski (Léninski, Tula), localidad del raión de Léninski del óblast de Tula, en Rusia.
Oktiabrski (Shchókino, Tula), localidad del raión de Shchókino del óblast de Tula, en Rusia.
Oktiabrski (Veniov, Tula), localidad del raión de Veniov del óblast de Tula, en Rusia.
Oktiabrski (Aromáshevo, Tiumén), localidad del raión de Aromáshevo del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiabrski (Ishinski, Tiumén), localidad del raión de Ishinski del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiabrski (Janti-Mansi, Tiumén), localidad del sistrto autónomo Janti-Mansi del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiabrski (Labytnangi, Tiumén), localidad del ókrug urbano de Labytnangi del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiabrski (Tobolsk, Tiumén), localidad del raión de Tobolsk del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiabrski (Upórovo, Tiumén), localidad del raión de Upórovo del óblast de Tiumén, en Rusia.
Oktiabrski (Glázov, Udmurtia), localidad del raión de Glázov de la república de Udmurtia, en Rusia.
Oktiabrski (Sarápulski, Udmurtia), localidad del raión de Sarápulski de la república de Udmurtia, en Rusia.
Oktiabrski (Vavozh, Udmurtia), localidad del raión de Vavozh de la república de Udmurtia, en Rusia.
Oktiabrski (Cherdakly, Uliánovsk), localidad del raión de Cherdakly del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Radíshchevo, Uliánovsk), localidad del raión de Radíshchevo del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Oktiabrski (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Oktiabrski (Kalach, Volgogrado), localidad del raión de Kalach del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Oktiabrski (Oljovka, Volgogrado), localidad del raión de Oljovka del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Oktiabrski (Volgogrado), localidad del raión de Oktiabrski del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Oktiabrski (Bashki, Vólogda), localidad del raión de Bashki del óblast de Vólogda, en Rusia.
Oktiabrski (Totma, Vólogda), localidad del raión de Totma del óblast de Vólogda, en Rusia.
Oktiabrski (Vytegra, Vólogda), localidad del raión de Vytegra del óblast de Vólogda, en Rusia.
Oktiabrski (Ertil, Vorónezh), localidad del raión de Ertil del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Oktiabrski (Pánino, Vorónezh), localidad del raión de Pánino del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Oktiabrski (Povórino, Vorónezh), localidad del raión de Povórino del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Oktiabrski (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Oktiabrski (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.